Piro steht für:

 Piro (Volk), Volk in Südamerika
 Piro (Sprache), erloschene Sprache in Nordamerika
 Osvaldo Piro (* 1937), argentinischer Bandoneonist und Tangokomponist

Siehe auch:
 Pirot (Begriffsklärung)
 Pirro (Begriffsklärung)
 Pyro (Begriffsklärung)